Прокопьевка — топоним в России:

Населённые пункты 
 Прокопьевка — село в Прилузском районе Республики Коми.
 Прокопьевка — сельское поселение в Прилузском муниципальном районе Республики Коми
 Прокопьевка — деревня в Сыктывдинском районе Республики Коми.
 Прокопьевка — деревня в Сысольском районе Республики Коми.
 Прокопьевка — деревня в Иланском районе Красноярского края.

Другое 
 Прокопьевка — река в Кировской области и Республике Коми.